Sachelarie:

 Nicodim Sachelarie
 Octavian Mihail Sachelarie, directorul bibliotecii Județene "Dinicu Golescu" din Argeș
 Wanda Sachelarie-Vladimirescu (1916, Constanța  2008), o pictoriță și graficiană română

Vezi și 
 Sechelariu, Săchelariu, Săchelaru (< )
 Sachelar ()
 Listă de nume românești - litera S

Referenți 

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din greacă